Souvenirs d'amour (titre original : Remembrance) est un roman écrit par Danielle Steel, paru aux États-Unis en 1981 puis en France en 1983.

Synopsis 
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Rome est peuplée de soldats américains. Séréna di San Tibaldo est une jeune princesse appauvrie et esseulée qui s'occupe du palais familial réquisitionné par l'armée américaine. Dans ce contexte elle tombe amoureuse de Brad Fullerton, un officier américain qui la ramène aux États-Unis où la société bourgeoise de New York ignore les titres de noblesse italiens. Séréna aime Brad et est enceinte. La vie continue avec ses hauts et ses bas et l'espoir fait vivre.

Notes et références 

Roman de Danielle Steel
Roman américain paru en 1981